Icebreaker steht für:

 Icebreaker (Unternehmen), ein neuseeländisches Unternehmen für Outdoor-Bekleidung
 Icebreaker (Band), ein Musikensemble aus Großbritannien
 Icebreaker (Roman), ein Roman von John Edmund Gardner 

Siehe auch:

 Eisbrecher (Begriffsklärung)